Seznam polkov z zaporedno številko 102.

Seznam 
 Pehotni
 102. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 102. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 102. strelski polk (ZSSR)
 102. pehotni polk (Wehrmacht)
 102. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 102. grenadirski polk (Wehrmacht)
 102. pehotni polk (ZDA)

 Konjeniški
 102. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 102. tankovski polk (ZSSR)
 102. tankovski polk (Wehrmacht)

 Artilerijski
 102. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 102. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 102. artilerijski polk (Wehrmacht)
 102. trdnjavski minometni polk (Wehrmacht
 102. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi